

Sigle 
Light Emitting Diode – diodo ad emissione di luce o LED
Lupus Eritematoso Discoide – forma di malattia cutanea

Codici 
LED – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Pulkovo di San Pietroburgo (Russia)
led – codice ISO 639-3 della lingua lendu